Carolinum – dawne kolegium jezuickie w Nysie
Carolinum, cz. Karolinum – historyczny budynek Uniwersytet Karola w Pradze
 Collegium Carolinum – dawna nazwa Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku
 Collegium Carolinum e.V. – instytut w Monachium, kontynuujący tradycje niemieckiego uniwersytetu w Pradze
 Collegium Carolinum – dawne towarzystwo naukowe założone w Kassel w 1709 roku